Le troisième sexe peut désigner :
 Troisième genre, une forme mâle ou femelle présente chez des espèces animales ou, chez les êtres humains, les personnes concernées par l'intersexuation, le transgendérisme ou la transidentité ;
 3e sexe, chanson du groupe de rock Indochine (groupe) dans l'album 3 ;
 Le Troisième Sexe, film allemand réalisé par Veit Harlan sorti en 1957.
La militante féministe Eva Kotchever (1891-1943), assassinée en déportation à Auschwitz, était appelée "reine du troisième sexe" ("queen of the 3rd sex") lorsqu'elle tenait son établissement le Eve's Hangout de Greenwich Village, à New York.

Notes et références